Svenson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Henry Knute Svenson
 Henry Knute Knut Svenson